Diels ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Diels (1848–1922), deutscher klassischer Philologe
 Ludwig Diels (1874–1945), deutscher Botaniker
 Otto Diels (1876–1954), deutscher Chemiker und Nobelpreisträger
 Paul Diels (1882–1963), deutscher Slawist
 Rhon Diels (* 1975), deutscher Schauspieler
 Rudolf Diels (1900–1957), Leiter der Gestapo

Siehe auch:
 Diel